Лупоая () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Думітрешть.
 Лупоая () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Кетунеле.
 Лупоая () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Холод.
 Лупоая () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Кряка.
 Лупоая () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Песчана.